Ольдоини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1612—1683) — итальянский иезуитский педагог и историк церкви.
 Ольдоини, Вирджиния (1837—1899) — итальянская куртизанка, фотомодель.